Az AKP rövidítés jelentheti a következőket:

 Albán Kommunista Párt
 Igazság és Fejlődés Pártja (Adalet ve Kalkınma Partisi), Törökország